Ťiou-ťiang může být:

 Ťiou-ťiang – městská prefektura v provincii Ťiang-si

 Ťiou-ťiang (okres) – okres ve stejnojmenné prefektuře v provincii Ťiang-si
 Ťiou-ťiang (An-chuej) – městský obvod v provincii An-chuej